41-й чемпионат СССР по русским шашкам среди мужчин прошёл с 10 ноября по 1 декабря 1981 года в Киеве по круговой системе. 

Чемпионом страны стал Маркиэл Фазылов. Второе место занял Борис Симонян, третье место у Виктора Литвиновича.

Итоговое положение

Ссылки 

 Архив журналов «Шашки» 1982 №3

Литература 

 Методическое пособие СЛШИ. «От Медкова до Иванова». Авторы Ю.А. Арустамов, В.М. Высоцкий, С.Н. Горбачёв. 1990.

Спортивные соревнования в Киеве
1981 год в шашках
Чемпионаты СССР по русским шашкам
Спорт на Украине в 1981 году
Ноябрь 1981 года
Декабрь 1981 года
Чемпионаты СССР в 1981 году